Антон Петрович Брежестовский (род. 7 мая 1971, Москва) — российский лингвист, публицист и композитор, автор книг, курсов и методик по изучению английского языка, автор музыки ансамбля Caprice, камерных и оркестровых сочинений.

Биография 
Родился 7 мая 1971 года, в городе Москва.

Образование 
Закончил в 1992 году Московский государственный лингвистический  университет (переводческий факультет), затем в 1993—1997 учился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова (не закончил) на отделении теории музыки. Композицию изучал под руководством Андрея Резника, Александра Флярковского ​и Юрия Абдокова. ​

Лингвистическая деятельность 
Брежестовский — автор методик изучения языков, указывающих на важность эмоциональности,​ правильного распределения повторений («Метод 90 секунд»);​ осознания, что улучшается лишь практикуемый аспект языка — но не смежные, ​и других​. Регулярно выступает приглашённым экспертом на радио и ТВ о методах изучения иностранных языков​.

Создал «язык эльфов» Laoris, разработав словарь, грамматику и письменность, использовав его в нескольких работах ансамбля Caprice. Балет «Королева фей» — одна из работ Брежестовского, где использован язык Laoris.

Вклад в теоретическую грамматику 
Брежестовским предложен ряд объяснений грамматических явлений английского языка, не встречающихся до этого и облегчающих понимание для носителей русского языка. В 2015 году ввёл понятие «серые зоны», когда два (реже — больше) грамматических или лексических явления абсолютно взаимозаменяемы без изменения смысла. Это помогает точно указать случаи полной взаимозаменяемости в традиционно различающихся между собой в употреблении конструкций. В изучении типов условных предложений, вместо традиционного деления их на реальные и нереальные предложения, а также изучения конструкций обязательно состоящих из двух частей, Брежестовским было предложено разделение условных предложений на фразы с «бы» и фразы «без бы», что позволило исключить часто встречающиеся двусмысленности в объяснениях, а также изучение этих конструкций путём их разбора по одной части, что позволило охватить полный спектр случаев их употребления. ​(​Основная английская грамматика, «Условные предложения»). В изучении будущего времени Брежестовским было указано на практическую идентичность употребления в русском и английском будущего времени, с одной стороны, и настоящего времени в значении будущего, с другой, что позволяет быстро и точно понять разницу между употреблением will и Present Сontinuous в значении будущего. В изучении времени Present Perfect Брежестовским было предложено изучение речевых паттернов русского языка, которые всегда переводятся на английский Present Perfect, вместо традиционно вызывающего затруднения изучения сути и случаев употребления этого времени. ​(​Основная английская грамматика, «Present Perfect»)

Музыкальная деятельность 
В 1996 году основал ансамбль Caprice, исполняющий его музыку. Создал стиль Elvenmusic, в котором написана большая часть альбомов Caprice. С 2001 по 2014 альбомы Caprice издавал французский лейбл Prikosnovénie. Автор музыкального оформления для телеканала «Дождь» (2009). Автор оркестровых и камерных сочинений по заказу солистов оркестров Большого театра, ГСО «Новая Россия» п/у Ю. Башмета, и др.

Личная жизнь 

Женат. Двое сыновей. Жена Инна — вокалистка ансамбля Caprice и исполнитель его других вокальных сочинений.

Список сочинений

Книги 
 Антон Брежестовский. Ван Гог и хомячки. — М.: Эксмо, 2015. — 208 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75830-2.
 Антон Брежестовский. Пикассо украл колесо. — М.: Эксмо, 2015. — 208 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-78327-4. 
 Антон Брежестовский. Руббенгоушнигфардель. — М.: Эксмо, 2016. — 224 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-83662-8.

Электронные курсы 

 Kaleidoscope 1 (2014) 
 Kaleidoscope 2 (2015) 
 Kaleidoscope 3 (2016) 
 Kaleidoscope 4 (2018) 
 Основная английская грамматика (2020)
 Продвинутая английская грамматика (2020)

Музыка для ансамбля Caprice 
 1996 — Зеркало (Vista Vera; 2006 Prikosnovenie; 2006 Irond Records)
 2001 — Elvenmusic (Prikosnovenie; 2006 Soyuz Music)
 2002 — Songs of Innocence and Experience (Prikosnovenie, 2006 Soyuz Music)
 2003 — The Evening of Iluvatar’s Children (Elvenmusic 2) (Prikosnovenie; 2006 Soyuz Music)
 2004 — Sister Simplicity (Prikosnovenie; 2006 Soyuz Music)
 2005 — Tales of the Uninvited (Elvenmusic 3) (Prikosnovenie; 2006 Soyuz Music)
 2007 — Kywitt! Kywitt! (Prikosnovenie; 2009 Shadowplay)
 2008 — Viola Floralis (сюита на сборнике La Nuit des Fees 2, Prikosnovenie)
 2009 — Six Secret Words (Prikosnovenie) 2009 — Think Caprice (Shadowplay)
 2010 — ​Маскарад​ (Prikosnovenie)
 2012 — Girdenwodan Part I (Prikosnovenie)
 2014 — Girdenwodan Part II (Prikosnovenie)
 2016 — Silence (не выпущен)

Другие сочинения 
 1999 — «Ангел с трубой» (режиссёр — Shusei Nishi, Japan), музыка к художественному фильму.
 2000 — «Молитва» (режиссёр — Kwon Ji Young, Korea), художественный фильм.
 2000 — «Архитектор» (мини-опера по ​Д. Хармсу​), исполнялась на концертах.
 2000 — Квартет «Четыре стихотворения Даниила Андреева», исполнялся на концертах.
 2002 — Виолончельная соната, исполнялась на концерте.
 2003 — «Сказки Братьев Гримм», (режиссёр Иван Орлов, радиопостановка).
 2004 — Northern Lights, музыка к фильму (исключительные права Santa Park, Ltd, Finland).
 2004 — The Seasons, балет (исключительные права Santa Park, Ltd, Finland).
 2006 — The Faerie Queen, балет в трёх актах.
 2006 — Destination Arundo для гобоя, виолончели и электроники.
 2011 — Forgive Me для органа, гобоя и ударных.
 2018 — «Три окна в Брюсовом переулке» для скрипки, фагота, ударных и фортепиано.(премьера апрель 2018, Бетховенский зал Большого театра).
 2018 — Hostel In Münster для камерного ансамбля (премьера 7 октября 2018, Рахманиновский зал Московской консерватории.
 2018 — «400 лет». Для двух гобоев и камерного оркестра. Премьера 30 марта 2019, камерный оркестр B.A.C.H, Екатеринбург.
 2019 — «Поставь мне лайк, мне одиноко» для гобоя и камерного ансамбля (2019). Премьера 9 сентября 2019 на фестивале «Двойная трость» в Рахманиновском зале Московской консерватории.​
 2020 — «Поэт из Магриба» для струнного квартета. Музыка для сказки Ксении Фёдоровой. Премьера 14 марта 2020, фестиваль Галантный М’Арт.
 Барочная капелла «Золотой век».
 2020 — «Самая короткая симфония» для симфонического оркестра.

Критика, рецензии 

По словам американского фонда Apogee Arts, Брежестовский пишет музыку, которая выходит за рамки «человеческой» и достойна восхищения.

Примечания

Ссылки 

 https://www.facebook.com/brejestovski
 https://instagram.com/anton.brejestovski.english
 https://telegram.me/brejestovski
 https://www.brejestovski.com/

Публицисты России
Родившиеся в Москве